Crest of CREST kunnen verwijzen naar:
 Crest (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Crest (Drôme), een gemeente in het Franse departement Drôme
 Crest (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Crest (tandpasta), een merk tandpasta van Procter & Gamble
 Crest Audio, een Amerikaanse fabrikant van professionele geluidsapparatuur
 CREST-syndroom, een uitingsvorm van systemische sclerose
 Crest-Voland, een gemeente in het Franse departement Savoie
 Le Crest (kasteel), een kasteel in de Zwitserse gemeente Jussy
 Le Crest (Puy-de-Dôme), een gemeente in het Franse departement Puy-de-Dôme

Zie ook 
 Creste, een Franse gemeente